Cochon de terre peut désigner :
 l'Oryctérope du Cap;
 le Cochon de terre, un élémént du Cycle sexagésimal chinois.